Mulle Meck berättar om bilar är en bok av George Johansson och Jens Ahlbom i serien Mulle Meck. Boken gavs ut 2002.

Boken innehåller fakta om bilar. Mulle Meck berättar även lite om bilens historia.

Källor

Svenska barnböcker
Skönlitteratur 2002